Bioom
 Vegetatiezonering
 Vegetatiezonering in gebergten

Biogeografie
Ecologie